Meierhenrich ist der Familienname folgender Personen:

 Nova Meierhenrich (* 1973), deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Uwe Meierhenrich (* 1967), deutscher Physikochemiker